

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Kołaczkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno 
 Kołaczkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój 
 Kołaczkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka